Чако ():
 Гран-Чако — регіон у Південній Америці
 Чако — провінція в Аргентині
 Чако — національний парк в Аргентині
 Чако — район у Парагваї
 Чако — національний історичний парк у США

 Чако — військовий головний убір.
 Чако — рід горобцеподібних птахів родини саякових, мешкають в Південній Америці.
 Чако () — вид горобцеподібних птахів родини саякових, мешкають в Південній Америці.